Полёты собак в космос — серия биологических экспериментов, включавших проведение исследований по возможности полётов на геофизических и космических ракетах живых существ, наблюдение за поведением высокоорганизованных животных в условиях таких полётов, а также, изучение сложных явлений в околоземном пространстве.

Учёными были проведены исследования воздействия на животных большинства факторов физического и космического характера: изменённой силы тяжести, вибрации и перегрузок, звуковых и шумовых раздражителей различной интенсивности, воздействия космического излучения, гипокинезии и гиподинамии. При проведении таких экспериментов в СССР дополнительно производились испытания систем аварийного спасения головных частей ракет с пассажирами.

Подавляющее большинство исследований с собаками было проведено в Советском Союзе в 50-х и 60-х годах XX века. Тогда же, в 60-х годах, несколько запусков ракет с собаками в верхние слои атмосферы осуществлялись в КНР.

История исследований в СССР 
13 мая 1946 года вышло секретное постановление Совета Министров СССР № 1017—419 сс по вопросам реактивного вооружения, согласно которому важнейшей задачей стало создание вооружения с применением реактивных двигателей и организация научно-исследовательских работ в этой области.
Постановление положило начало ракетно-космической отрасли страны. Кроме военно-стратегических задач, от учёных требовалось проверить возможность полёта в космос человека. Впоследствии секретный проект получил наименование ВР-190. Исследования влияния полётов в космос сразу на человеке в силу ряда причин (в том числе и этических) были невозможны, поэтому было решено проводить эксперименты на животных. Главными претендентами в испытуемые были высшие млекопитающие — обезьяны и собаки.
Во время отбора кандидатов было выяснено, что использование обезьян в экспериментах не принесло бы необходимых результатов. Обезьяны трудно поддавались дрессировке, постоянно проявляли беспокойство и мешали исследователям своим непредсказуемым поведением. Они сильнее собак испытывали стрессы, поэтому гуманнее было не использовать обезьян в пока ещё неизвестных условиях испытаний. Однако в США первыми подопытными высшими млекопитающими были именно обезьяны, но для этого их приходилось полностью ограничивать в движении или использовать наркоз, что пагубно влияло на точность полученных во время опытов данных. Часть обезьян погибла именно из-за применения наркоза.

Преимущества использования собак 

Собаки как кандидаты на освоение космического пространства обладали, по сравнению с обезьянами, целым рядом преимуществ: они были дёшевы, лучше поддавались дрессировке, легче переносили длительный период бездействия и были способны к выживанию в самых тяжелых условиях.
В СССР уже был накоплен серьёзный опыт использования собак как подопытных животных. Иван Петрович Павлов — советский учёный-физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, в своих исследованиях использовал именно собак. Для полёта в космос использовали беспородных и бездомных собак. Именно эти животные к моменту испытаний уже прошли естественный отбор в условиях улицы. По сравнению с домашними и породистыми собаками, у дворняжек были отмечены крепкое здоровье, смекалка, неприхотливость в еде, лояльное отношение к человеку.

Отбор и подготовка собак 
За отбор собак для космической программы отвечал В. И. Яздовский, подготовкой руководил О. Г. Газенко. Дворняжек отлавливали на улицах Москвы и отправляли для отбора в Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины (НИИИАМ). Собак отбирали по особым параметрам, диктуемым особенностью исследовательского оборудования и размерами пассажирских кабин ракет. Требовались здоровые и спокойные животные в отличной физической кондиции, не тяжелее 6 кг и ростом не выше 35 см, в возрасте от двух до шести лет. Предпочтение отдавали сукам, которые не имели привычки задирать ногу для мочеиспускания, что потребовало бы дополнительного пространства. Для правильного расположения датчиков более всего подходили короткошёрстные собаки. Их отправляли в полёты попарно, чтобы исключить возможность индивидуальной реакции и получить более объективные результаты.

Программа подготовки собак к полёту была очень жёсткой и начиналась с приучения собак к нахождению в тесном пространстве в течение длительного времени. Для этого собак помещали в камеры, размеры которых постепенно уменьшали, где они находились от нескольких часов до двадцати дней. Крайне ограниченная подвижность сказалась на состоянии здоровья испытуемых, и часть собак выбыли из программы. Подготовка включала тренировки в центрифуге и на вибростендах. Собаки, отобранные по результатам тренировок для запуска в космос, прошли также специальную программу обучения приему пищи в капсуле при помощи специального механизма.

Для собак-космонавтов были сконструированы кабины размером 64х80 см с крышкой и иллюминатором. В кабине были размещены датчики температуры и влажности и мониторы для наблюдения за состоянием собак, которым хирургически установили датчики в зоне сердца, сонной артерии и по окружности грудной клетки. При повышении температуры в камере автоматически активировалась система вентиляции и абсорбирования излишней влажности и двуокиси углерода. Собак приучили находиться в костюмах, снабжённых ремнями безопасности, которые ограничивали движения, позволяя ложиться, садиться и незначительно перемещаться вперед или назад. В процессе подготовки они привыкли принимать пищу и воду дважды в день и опорожняться в специальные мешки, расположенные сзади них в кабине.

Исследования полётов собак в верхние слои атмосферы и в космос были тщательно засекречены. Конструкторы, учёные и иногда даже собаки были под псевдонимами. В связи с этим иногда в кличках собак в разных источниках информации возникало несоответствие. У одной собаки могло быть несколько разных кличек.

Отношение к собакам во время экспериментов 
Сложные и опасные эксперименты новой науки не проходили бесследно для подопытных собак. Подготовка, тренировки, полёты на баллистических ракетах могли пагубно влиять на состояние их здоровья. Кроме того, нередки были случаи гибели животных во время экспериментов. Это понимали учёные и исследователи, работавшие в то время с собаками. Животным старались создать комфортные условия проживания, хорошо кормили, водили на прогулки, расчёсывали. У многих сотрудников были свои любимцы, которых они баловали деликатесами из собственного рациона. Главный Конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королёв, известный своей любовью к собакам, каждый день лично справлялся об их здоровье и самочувствии. Каждая трагедия, произошедшая с собаками во время испытаний, воспринималась как личное горе. Исследователи, работавшие с ними, никогда не позволяли себе называть своих питомцев экспериментальным материалом, так как во время совместной работы собаки становились для людей скорее коллегами и друзьями, а не объектами исследований.

О. Г. Газенко в 1998 году сказал и позже неоднократно повторял, что сожалеет о космических экспериментах с Лайкой. По его словам, учёные даже не получили знаний достаточно, чтобы оправдать гибель собаки.

СССР. Геофизические ракеты 
Основная часть экспериментов по запуску собак в верхние слои атмосферы производилась на геофизических ракетах с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Ракеты достигали высоты 100—400 км и их отделяющиеся головные части с пассажирами спускались обратно на парашютах. Исследования полётов собак на таких ракетах производились в три этапа.

Первый этап научных исследований (июль — сентябрь 1951 года) 
Первый этап исследований полётов осуществлялся с помощью геофизических ракет Р-1Б, Р-1В на высоту до 100 км. Во время полёта ракеты разгонялись до 4212 км/ч за короткий промежуток времени, перегрузки достигали 5,5 единиц. Собаки располагались в герметичной кабине на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте, который раскрывался на высоте 5 — 7 км. Также, с помощью научной аппаратуры, параллельно велись исследования верхних слоёв атмосферы и ближайшего космоса.

Второй этап научных исследований (1954—1957 годы) 
Второй этап исследований включал в себя испытания новой системы катапультирования и средств наблюдения за животными. Полёты осуществлялись на ракетах Р-1Д и Р-1Е на высоту 100—110 км, в которых предполагалась система, позволяющая катапультировать собак на различных высотах из негерметичной головной части в персональных скафандрах без применения кислородных масок. Каждая из собак помещалась в отдельную катапультируемую тележку, которая отстреливалась из падающей головной части и спускалась на землю с помощью парашюта. Тележки и скафандры изготавливались на заводе «Звезда». Первая (правая) тележка отстреливалась на высоте 75—90 км, и практически сразу раскрывался парашют. Вторая (левая) тележка катапультировалась из падающей головной части на высоте 35 км, на высоте 3—4 км открывался основной парашют. Старты осуществлялись с полигона Капустин Яр.

Третий этап научных исследований (1957—1960 годы) 
Третий этап научных исследований включал в себя полёты собак на геофизических ракетах Р-2А и Р-5А на высоту от 212 до 450 км. В этих полётах собаки не катапультировались, а спасались вместе с головной частью ракеты. Кроме собак, в кабине находились белые крысы и мыши. Дважды с собаками летали кролики. В некоторых экспериментах одну из собак отправляли в полёт под наркозом для выяснения механизмов сдвига физиологических функций.

КНР. Геофизические ракеты 
В Китае производились запуски собак на геофизических ракетах в 60-х годах XX века. Учёными Института биофизики Китайской академии наук были отобраны 30 собак. Они проходили специальную подготовку, во время которой учились переносить перегрузки, длительное время находиться в замкнутом пространстве, не бояться шума и вибрации. Две собаки совершили полёты на ракетах.

Имеется неподтверждённая информация, что на первых беспилотных кораблях «Шэньчжоу» вопросы отработки систем жизнеобеспечения решались, помимо прочего, с помощью размещенных в спускаемом аппарате корабля различных биологических объектов. Известно лишь, что согласно информации агентства Reuters, в спускаемом аппарате корабля «Шэньчжоу-2» находилась обезьяна, собака, кролик и несколько улиток, которые благополучно вернулись на землю. В то же время, китайские агентства писали лишь о наличии на борту различных «живых организмов», не уточняя, о каких именно организмах идет речь.

СССР. Космические аппараты 
Полёты собак на космических аппаратах предполагали орбитальные полёты вокруг Земли продолжительное время с первой космической скоростью. Основной целью экспериментов по запускам космических кораблей-спутников, было исследование влияния факторов космического полёта на организм животных и других биологических объектов (перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно), изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы. Также проводились медико-биологические эксперименты и научные исследования космического пространства. Полёты собак на кораблях-спутниках должны были доказать безопасность орбитальных космических полётов для человека.

В произведениях искусства и массовой культуре 

О собаках-космонавтах снимали фильмы, изготавливались памятные почтовые марки с их изображениями.

На тему полёта в космос собак-космонавтов было снято множество фильмов, в основном документальных.
 В 2004 году ООО «Объект медиа» сняло короткометражную мультипликационную ленту «Звёздная сказка», представляющую собой сказку-пародию на фантастические фильмы о космосе, где собаки Белка и Стрелка входят в число главных персонажей истории. Действие мультфильма происходит на далёкой планете, немного похожей на планету Земля. Для звукового оформления короткометражки была использована песня группы Мегаполис «Белка и Стрелка»
 Анимационная студия «Toonbox» в 2008 году выпустила мультсериал под названием «Настоящие приключения Белки и Стрелки»
 18 марта 2010 года, к 50-летию полёта Белки и Стрелки, студия «Центр Национального фильма» (бывший «Центрнаучфильм») выпустила первый российский полнометражный компьютерный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», первый в истории отечественной анимации в формате 3D (режиссёры Святослав Ушаков и Инна Евланникова).
 К 50-летию полёта почтой России была выпущена памятная марка.
 Существует песня от имени Лайки, исполненная вокалоидом Мику Хацунэ: https://www.youtube.com/watch?v=yZylEIgiOh4 . Автор песни изобразил Лайку любимицей Королёва, в реальности ею была Лисичка.
 Laika — британский электронно-музыкальный коллектив, образованный в Лондоне в 1993 году. Группа названа в честь собаки по кличке Лайка, которая была первым животным на околоземной орбите.
 В альбоме Descanso dominical испанской группы Mecano есть песня про Лайку.
 Существует флэш-игра «Escape from Puppy Death factory», где главным героем также выступает Лайка («Laika Kudryavka»).

См. также 
 Космонавтика
 Животные в космосе
 Обезьяны в космосе

Примечания

Литература

Ссылки 
 Космические корабли-спутники «Восток» и непилотируемые полёты
 Журнал участника lunteg
 Космическая энциклопедия «Astronote»
 Сайт, посвящённый истории космонавтики
 Encyclopedia Astronautica
 Интернет-сайт журнала «Новости космонавтики»

Опыты на животных
Использование собак